Direct Hits může být:

Direct Hits (album, The Who) – kompilační album The Who z roku 1968
Direct Hits (album, The Killers) – kompilační album The Killers z roku 2013